Joseph Albert Walker (1921-1966), Amerikaans testpiloot
 Joseph Walker (cameraman) (1892-1985), Amerikaans cameraman